Pseudothyone är ett släkte av sjögurkor som beskrevs av Panning 1949. Enligt Catalogue of Life ingår Pseudothyone i familjen korvsjögurkor, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen mjuksjögurkor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Korvsjögurkor
Pseudothyone